Ралли Швеции 2015 года (официально 63rd Rally Sweden) — второй этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 12 по 15 февраля. Это 63-ый Ралли Швеции в истории и 39-ый в рамках чемпионата мира. Второй раз в Швеции победил Себастьен Ожье (впервые на шведском этапе дважды смог выиграть "не скандинав"). Свою первую победу на спецучастке одержал украинец Юрий Протасов, а Крис Мик впервые первенствовал на СУ в снежных условиях.

Список участников

Ход этапа 
Этап начался с неожиданной победы на первом спецучастке пилота категории WRC-2 Понтуса Тидеманда. Но в дальнейшем, в пятницу на первые роли вновь вышли пилоты команды Volkswagen Motorsport. Из заметных событий в этот день были только победа на шестом спецучастке Юрия Протасова и вылет на СУ7 Криса Мика, потерявшего из-за этого около трёх минут. Также на седьмом спецучастке возникла техническая проблема у Себастьена Ожье: у него сломались "дворники" (а в дальнейшем по ходу соревнований ожидалось усиление снегопада). Тем не менее, это не стало причиной того, что на девятом допе француз врезался в сугроб и потерял на этом полминуты. В то же время, один из его главных конкурентов и по совместительству напарник Яри-Матти Латвала также не избежал ошибки и вылетел с трассы за 500 метров до финиша спецучастка. Застряла машина Латвалы и только через 8 минут с помощью зрителей он смог продолжить движение. Возможно, финн был бы осторожнее на этом допе, если бы его осведомили о неприятностях Ожье, но по новым правилам гонщики не имели возможности узнать о том, как проехали СУ их соперники. 

После двух подряд ошибок лидеров на главную роль выдвинулся их молодой коллега Андреас Миккельсен. На второе место поднялся бельгиец Тьерри Невилль на Hyundai i20 WRC, на третье - Мадс Остберг и только четвертым после своей помарки оказался Себастьен Ожье, с отставанием в 26 секунд. Хотя уже наутро следующего дня Ожье вышел на третье место, после вылета Мадса Остберга, а еще через один спецучасток - и на второе. На СУ14 после ошибки и разворота Андреаса Миккельсена разрыв между ними сократился до нескольких секунд. Тройка претендентов на победу (Миккельсен — Ожье — Невилль) по ходу субботы и воскресенья несколько раз менялась местами, разрывы то сокращались до 1,7 секунды, то вырастали до девяти секунд. Но к финальному спецучастку Ралли Швеции они приехали менее чем в пяти секундах друг от друга: всё должно было решиться на Power Stage. Хорошее время показал Невилль, еще быстрее был Ожье. Миккельсен ехал примерно в одном темпе с французом, но не справился с давлением и допустил разворот на последних километрах участка, пропустив не только Ожье, но и Невилля.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 15, 87 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году